Алекса́ндр Леони́дович Ивано́в (29 января 1953, Белая Калитва — 12 декабря 2012, Ростов-на-Дону) — советский футболист и российский футбольный тренер. Лучший бомбардир в истории ФК «Ростсельмаш» (ныне ФК «Ростов»).

Биография 
Воспитанник белокалитвенского футбола, тренер — Р. Д. Джавадов. Выступал за юношескую сборную Ростовской области и РСФСР.

На взрослом уровне начал выступать за команды Белой Калитвы, позднее — за ижевский «Зенит».

Лучший бомбардир в истории ФК «Ростсельмаш» (ныне ФК «Ростов»), выступал за ростовчан на протяжении 6 сезонов (1976—1978, 1983—1985), за это время провел за клуб 226 матчей, забил 105 голов.

Сезон 1979 года провел в составе клуба «Заря» Ворошиловград, таким образом в высшей лиге чемпионата СССР по футболу провел 30 матчей, забил 3 мяча.

Также выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Атоммаш» (Волгодонск), АПК (Азов), «Шахтёр» (Шахты) и любительские коллективы.

В последние годы жизни регулярно выходил на поле в составе ветеранов ростовской команды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря»
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Калитва»
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Атоммаш»
Игроки ФК АПК
Игроки ФК «Шахтёр» Шахты
Футбольные тренеры России